NGC 4924 (другие обозначения — MCG -2-33-96, IRAS12595-1442, PGC 44977) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4924
Дева (созвездие)